Duneau, une commune française, située dans le département de la Sarthe en région Pays de la Loire.

 François Duneau (1599-1684), un jésuite français, prédicateur et agent de renseignement du Cardinal Mazarin.

Voir aussi 
 Site archéologique de Duneau, un site archéologique qui se trouve à Duneau